Od 1999 roku Bułgaria dzieli się na 28 obwodów (bułg. област, l.mn. области), które kształtem odpowiadają 28 okręgom istniejącym do 1987 roku. Od 1987 do 1999 roku Bułgaria dzieliła się na dziewięć większych obwodów.

Każdy obwód ma nazwę identyczną jak jego stolica. Sofia jest zarówno stolicą obwodu, jak i miastem wydzielonym.

Obwody są podzielone na mniejsze jednostki – gminy (община).

Historia